Diese Liste enthält die stillgelegten Eisenbahnstrecken in Dänemark.

Weblinks

Einzelnachweise 

!
Danemark